Tân Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Tân Hải (Bình Thuận)
 Tân Hải (Ninh Thuận)
 Tân Hải (Cà Mau)